Weggenossen steht für

Weggenossen
Romantitel
Weggenossen (Sophie Charlotte von Sell)
Weggenossen (Vera Panowa)
Siehe auch:
Genosse
Gefährten